La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball féminin se déroule du 10 juin au  à Saint-Domingue en République dominicaine.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 11 et 12 

|}

Places 9 et 10 

|}

Places 7 et 8 

|}

Places 5 et 6 

|}

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : 

2005
Événement sportif international en République dominicaine
Compétition de volley-ball à Saint-Domingue (ville)
Coupe panaméricaine de volley-ball féminin
2005 en République dominicaine
Sport en juin 2005